La Lista di Schindler (in tedesco Schindlers Liste) è l'elenco degli Schindlerjuden (ovvero gli «ebrei di Schindler») che furono trasportati nella fabbrica di Schindler a Brünnlitz e salvati dai campi di sterminio nazisti. L'elenco fu redatto da Mietek Pemper, Itzhak Stern e Oskar Schindler.

Il manoscritto originale della lista di Schindler fu rinvenuto nel 1999 in una valigia che lo stesso imprenditore aveva lasciato nella casa di una coppia di amici a Stoccarda. Nel 2009 è stata ritrovata una copia-carbone della lista in una biblioteca di Sydney, in Australia, in mezzo ai manoscritti di Thomas Keneally.

Il 19 luglio 2013 il sito eBay ha messo all'asta una delle quattro copie esistenti della lista, l'unica non in possesso a musei, appartenente ai collezionisti statunitensi Gary Zimet e Eric Gazin, i quali l'avevano comprata in precedenza dal nipote di Itzhak Stern. Il prezzo di partenza era di tre milioni di dollari.

L'elenco, composto prevalentemente da ebrei polacchi, contiene anche alcune persone di altre nazionalità e religioni.

La lista (A-Z)

Legenda
La presenza del suffisso -in  indica il genere femminile.

Il prefisso o suffisso Meister (e relative abbreviazioni) indica "mastro", "maestro" o "capo".

Il suffisso "-hilfe" indica un "aiutante".

Il suffisso ges.''' (geselle) indica un lavoratore apprendista o aiutante.

La presenza del prefisso ang. indica angestellter'' (dipendente).

Sono inoltre presenti nella lista originale alcuni errori di battitura o abbreviazioni.

Arzt, Ärztin - medico, dottore
Arzt Chirurg - medico chirurgo
Automechaniker - meccanico automobilistico
Autoschlosser - battilastra (carrozziere)
Anstreicher - pittore
Bäcker - fornaio, panettiere
Bauarbeiter - operaio edile
Baufacharbeiter - operaio edile
Bauarchitekt - architetto civile
Bauingenieur, Innenarch - ingegnere civile (architetto d'interni, designer d'interni)
Bauschosser, Bauschlosser - fabbro serraturista
Bautechniker - perito edile
Bautischlerei - carpentiere (infissi)
Bergmann - minatore
Bilanzbuchahalter, Bilanzbuchalter - ragioniere di bilancio (revisore dei conti)
Blechbearb. - lamierista
Bronzeschmied - fabbro bronziere
Bronz-Silberschmied - fabbrio bronziere/argentiere
Buchdruker - stampatore
Buchbinder - rilegatore
Buchhalter - ragioniere, contabile
Bureangest (büroangestellte) - impiegato
Chemiker Apotheker - farmacista
Chemiker - chimico
Chem. Laborant - assistente di laboratorio chimico 
Dachdecker - conciatetti
Dampfkesselheizer - operatore di caldaia (riscaldatore fuochista)
Dreher - tornitore
Eisendreher - tornitore (in ferro)
Elektriker - elettricista
Feinmechaniker - meccanico di precisione
Frahrradmech - ciclista (meccanico)
Farbereitechniker - tecnico del colore
Fleischer - macellaio
Friseur - parrucchiere
Galvaniseur - galvanizzatore
Glaser - vetraio
Graphiker - grafico
Hilfsarbeiter - manovale, bracciante, operaio
Hutmacher - cappellaio
Hochbauing - operaio edile
Holzsortierer - smistamento legname
Industriediamanten - diamanti industriali (?)
Juwelier - gioielliere
Kaufmann - commerciante, negoziante
Kesselheizer - operatore di caldaia (riscaldatore fuochista)
Kesselschmiede - calderaio, padellaio
Klempner, Klemner - lattoniere
Koch - cuoco
Konstruktionszeichner - disegnatore progettista
Korrespondent - impiegato alla corrispondenza
Kutscher - cocchiere
Lackierer - laccatore
Landwirt - coltivatore, contadino
Lehrling - apprendista
Maschinenbauingenieur - ingegnere, meccanico
Machinenfraser - fresatore a macchina
Maschineningenieur - ingegnere, meccanico
Maschinenschlosser - macchinista
Maschinentechniker - tecnico di macchina
Maler - verniciatore, pittore
Maurer - muratore
Metallarbeiter, Metallarbeiterin - metalmeccanico
Metallgiesser - fonditore
Monteur - montatore
Nahmasch.Mech. - meccanico di macchine da cucire
Nieter - rivettatore
Ofensetzer - fumista 
Optiker - ottico
Pferdepfleger - stalliere
Photograph - fotografo
Polsterer - tappezziere (materassaio, poltrone)
Radiotechniker - tecnico radio
Tierarzt - veterinario
Sanitäter - infermiere, paramedico
Sattler - sellaio
Schäftemacher - costruttore di manici
Schlosser - fabbro
Schmel. - fonditore
Schneider - sarto
Schreibkraft - dattilografo
Schriftsetz - tipografo
Schriftmaler - copista
Schuhmacher - calzolaio
Schuster - calzolaio
Schweißer, Schweisser - saldatore 
Silberschied - argentiere (orafo)
Spediteur - spedizioniere, corriere
Stanzer - mandriano
Stenotypist - stenotipista
Taschner - borsaio
Telefonarbeiter - telefonista
Tierarzt - veterinario
Tischler - falegname
Uhrmacher - orologiaio
Wasserinstallateur, Wasserinst, Wasserl. (wasserleitung) - idraulico
Werkzeugschlosser - attrezzista, stampista (produttore di utensili)
Zahnarzt - dentista
Zeichner - disegnatore [tech. = tecnico]
Zimmerer - carpentiere

Note

Collegamenti esterni 
 La Lista di Schindler sul sito del Yad Vashem